Casa Matti di Romagnese è una frazione di Romagnese (PV), situata a 960 m s.l.m. nell'oltrepò Pavese, alle pendici del monte Penice (1460 m.slm), con una popolazione di circa 40 abitanti.

Posta nel contesto geografico della Val Tidone, Casa Matti ha un clima montano, con inverni e autunni freddi e asciutti ed estati e primavere fresche e ventilate. Al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, ma non lontano nemmeno da Liguria e Piemonte, il paese risente dell'influenza culturale tipica delle cosiddette Quattro province, dalla musica passando per il dialetto e i piatti tipici (oltre alle degustazioni tipiche a base di selvaggina, non sarà strano trovare anche specialità piacentine tipo i Pisarei).

Da Casa Matti sono facilmente raggiungibili diversi punti di interesse: in pochi km si può recarsi al Passo del Penice, dov'è ubicato il santuario di Santa Maria in vetta al Penice, a Varzi, cittadina medievale rinomata per i suoi salumi tipici, e infine a Bobbio, sede dell'omonima abbazia costruita da San Colombano d'Irlanda nel periodo longobardo.

In paese vi è la Chiesa parrocchiale di Nostro Signore Gesù Cristo Lavoratore, parrocchia dipendente dal vicariato di Bobbio, Alta Val Trebbia, Aveto e Oltre Penice della Diocesi di Piacenza-Bobbio, eretta nel 1957 dopo lo smembramento dalla parrocchia di Romagnese. Dalla parrocchia di Casa Matti dipendono i seguenti oratori: l'oratorio di Nostra Signora dell'Aiuto sempre a Casa Matti, l'oratorio di Nostra Signora della Neve a Casa Piazza e l'oratorio di Nostra Signora della Bozzola a Penicina.

L'economia del paese è prevalentemente turistica: infatti in un paese che non raggiunge una quarantina di abitanti la presenza di due alberghi-ristoranti e di una pista di mountain board (anche se solo in estate) è significativamente alta; altresì è molto diffusa la pratica delle seconde case, e Casa Matti in estate riesce a raggiungere nel periodo di massima stagionale il numero di quasi trecento persone, il che cambia anche considerevolmente l'impatto sul territorio e sulla vita del paese.

Oltre alla pista estiva di Mountain Board, sono presenti un campo da tennis e un campo da calcio a 7.

Note 

Frazioni della provincia di Pavia
Romagnese